Elk Mountain kan syfta på följande:
 Elk Mountain, British Columbia, ett berg i Kanada
 Elk Mountain, Wyoming, en ort i USA